Gallos ist der Familienname folgender Personen:

 Geza Gallos (1948–2013), österreichischer Fußballspieler
 Hermann Gallos (1886–1957), österreichischer Opernsänger

Gallos (griechisch ) bezeichnet in der antiken Geographie:

 Gallos (Bithynien), einen Fluss in Bithynien, der heutige Mudurnu Çayı
 Gallos (Phrygien), Nebenfluss des Sangarius in Phrygien, des heutigen Sakarya
 Gallos (Paroreios), kleiner Fluss, der in den Bergen von Phrygia Paroreios entspringt, mündet in den Akşehir Gölü

Siehe auch:
 Gallus